Boujan-sur-Libron es una comuna francesa situada en el departamento de Hérault, en la región de Occitania. Tiene una población estimada, en 2019, de 3367 habitantes.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Boujan Libron